Hillesheim steht für:

Orte:
 Hillesheim (Eifel), Stadt im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Hillesheim (Rheinhessen), Gemeinde im Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Hillesheim (Much), Gemeindeteil von Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Familien:
 Hillesheim (Adelsgeschlecht), rheinisch-pfälzische Adelsfamilie
 Hillesheim (Beamtenfamilie), rheinische Beamtenfamilie

Hillesheim ist der Familienname folgender Personen:
 Aloys Friedrich Wilhelm von Hillesheim (1756–1818), deutscher Publizist, Ökonom und Illuminat
 Eva Hillesheim (* 1951), deutsche Judoka
 Franz Wilhelm Caspar von Hillesheim (1673–1748), kurpfälzischer Minister
 Friedbert Hillesheim (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Jakob von Hillesheim († 1510), deutscher Zisterzienser-Abt
 Jürgen Hillesheim (* 1961), deutscher Literaturwissenschaftler 
 Karoline Hillesheim (geb. Karoline Sprenger; * 1974), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Ludwig Hillesheim (1514–1575), deutscher Humanist und Politiker, Bürgermeister von Andernach
 Wilhelm Hillesheim (1889–1976), deutscher Zimmermann und Politiker
 Wilhelm von Hillesheim († 1542), deutscher Zisterzienser-Abt

Siehe auch:
 Hildesheim (Begriffsklärung)
 Hilzheimer